Malu Vânăt se poate referi la:

Malu Vânăt, Argeș
Malu Vânăt, Prahova

Vezi și 
 Malu (dezambiguizare)